

Biografia 
Di Mečeslav non si conosce quasi niente; probabilmente alla morte di suo padre, Billung II, nel 789, ereditò il trono.

Morì nel 811 e, dividendo i territori rimasti dopo la guerra con Carlo Magno, consegnò la gran parte al figlio maggiore – Radegast III; mentre al figlio minore, Billung III, consegnò l'isola di Rügen.

Note 

Sovrani obodriti
Sovrani del IX secolo
Sovrani dell'VIII secolo
Nati nel 761